Als Protokelten werden die Angehörigen einer schon vor der Einwanderung der Kelten in Europa um 500 vor Chr. vorhandenen  prähistorischen Bevölkerung bezeichnet. Diese wird der Hügelgräberkultur und später der Urnenfelderkultur in der Bronzezeit zugeordnet.

Die nicht-indogermanischen sprachlichen Hinterlassenschaften der Protokelten finden sich in heutigen Orts- und Gewässernamen, aber auch in Worten aus der Begriffswelt früher Sesshaftigkeit. Einer neueren, nicht allgemein anerkannten Theorie zufolge gab es eine europaweit einheitliche Sprache (die vaskonische Sprache), die mit der heutigen baskischen Sprache urverwandt sei.

Siehe auch 
 Urkeltisch

Weblinks 
 Vaskonisch war die Ursprache des Kontinents - Artikel von Elisabeth Hamel und Theo Vennemann, Spektrum der Wissenschaft

Historische europäische Ethnie
Antike Ethnie